Jacobin (Якобинец) — американский левый ежеквартальный журнал, основанный в Нью-Йорке. Позиционируется как проект молодого поколения, нацелен на освещение современной политики, экономики и культуры с социалистической перспективы.

Журнал описывается как демократический социалистический и марксистский.

История и обзор 
Издание начинался как онлайн-журнал выпущен в сентябре 2010 года. Но в том же году проект был расширен, и весной 2011 года вышел первый бумажный номер журнала.

Печатная версия журнала издается ежеквартально, и 2016 году количество проданных экземпляров достигло 20000. Аудитория онлайн-версии достигает 700 000 читателей в месяц. По состоянию на 2016 год, редакция состоит из шести постоянных сотрудников . На интернет-портале публикуется от одной до двух статей ежедневно.

В 2013 году было объявлено о запуске книгоиздательского проекта под заглавием «Jacobin Books» в партнерстве с Verso Books and Random House. Кроме того, с осени 2014 года Jacobin спонсирует более 80 кружков по чтению социалистической литературы. О журнале Jacobin как одном из самых успешных современных проектов левого толка писали The New York Times и Vox.

Название и логотип 
Название журнала взято из книги С. Л. Р. Джеймса, «Черные якобинцы: Туссен Лувертюр и революция в Санто-Доминго», в которой тот приписывает черным гаитянским революционерам большую последовательность в отношении к идеалам Французской революции, чем собственно «белым якобинцам». Логотип символизирует Туссена-Лувертюра, известного лидера единственного успешного восстания рабов в истории человечества.

Среди авторов журнала — Янис Варуфакис, Ноам Хомский, Карим Абдул-Джаббар, Пабло Иглесиас Туррион и Джереми Корбин.

Примечания

Ссылки 
 
 «МЫ НЕ ПЫТАЕМСЯ СКРЫТЬ МАРКСИЗМ»: интервью с Ба́скаром Сунка́рой, редактором журнала «Якобинец» // Спільне
 "A Young Publisher Takes Marx Into the Mainstream", Jennifer Schuessler, The New York Times
 New Left Review о Jacobin

Журналы США
Политические журналы
Социалистическая пресса
Печатные издания, возникшие в 2010 году
Появились в 2010 году в США